

Равна () — село в Варненській області. Входить до складу общини Провадія.
 Равна () — село в Монтанській області. Входить до складу общини Чипровці.
 Равна () — село в Софійській області. Входить до складу общини Годеч.